Pojem Springfield může mít více významů:
 časté jméno města ve Spojených státech amerických. Nad 50 000 obyvatel mají:
 Springfield (Massachusetts) – první město tohoto jména v USA, nejlidnatější
 Springfield (Missouri) – druhé nejlidnatější
 Springfield (Illinois) – hlavní město státu Illinois
 Springfield (Ohio)
 Springfield (Oregon)
 CDP Springfield (Virginie)
 menší města a osady např.:
 Springfield (Kalifornie)
 Springfield (New Hampshire)
 Springfield (New York)
 Springfield (Simpsonovi) – fiktivní město z amerického animovaného seriálu Simpsonovi
 Springfield Armory – zbrojovka v USA od roku 1777 do uzavření v roce 1968
 Springfield M1903 – opakovací puška
 .30-06 Springfield – náboj ráže .308" (7,62mm)
 USS Springfield – válečná loď, parník, lehký křižník nebo ponorka amerického námořnictva
 Buffalo Springfield – folkrocková hudební skupina
 sportovní kluby:
 Springfield Indians – profesionální americký klub ledního hokeje, zanikl 1994
 Springfield Falcons – profesionální americký klub ledního hokeje, zanikl 2016
 Springfield Thunderbirds – profesionální americký klub ledního hokeje
 příjmení osob:
 Dusty Springfield (1939–1999) – britská zpěvačka
 Rick Springfield (* 1949) – australský zpěvák
 Tom Springfield (* 1934) – hudebník, bratr Dusty Springfielda

Externí odkazy